est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide 11-eicosénoïque, numéro CAS 
 acide cis-13-eicosénoïque, numéro CAS